Моняк:

 Моняк — средневековая крепость в Болгарии.
 Моняк, Борис (род. 1970) — советский и латвийский футболист.